

Cypr 
 Ajos Amwrosios – wieś w dystrykcie Kirenia 
 Ajos Amwrosios – wieś w dystrykcie Limassol